

Верхнє Водяне — село в Рахівському районі Закарпатської області
 Верхнє Водяне — неофіційна назва північнішого із двох сіл Водяне в Близнюківському районі Харківської області